Muko ist der Name

 einer Stadt in der japanischen Präfektur Kyōto, siehe Mukō
 einer Insel der Bonininseln, siehe Muko-jima
 einer Stadt in Uganda, siehe Muko (Uganda)
 einer Stadt in Ruanda, siehe Muko (Ruanda)

Außerdem ist MuKo
 die volkstümliche Bezeichnung für das Leipziger Operettentheater Musikalische Komödie
 und die Kurzform der Erkrankung Mukoviszidose

M Uko steht für:
 Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen, siehe Örtliche Unfalluntersuchung #Methodik

Abkürzung